Le développement humain peut désigner :
Le Développement humain en économie est un facteur du développement des sociétés. L'Indice de développement humain (IDH) permet de l'évaluer.
Le Développement humain en biologie désigne le développement physique de l'humain au cours de sa vie.
Le Développement humain en psychologie désigne les changements psychologiques de l'humain au cours de sa vie.